Mérida – miasto w Hiszpanii
 Mérida – miasto w Wenezueli
 Mérida – miasto w Meksyku
 Mérida – stan w Wenezueli
 Cordillera de Mérida – góry w Ameryce Południowej
 Fran Mérida – piłkarz Arsenalu
 Merida – producent rowerów
 Mérida FC – meksykański klub piłkarski
 T-55AM Merida – zmodernizowana wersja czołgu T-55A

Zobacz też 
 Merida waleczna – film animowany z 2012 roku